

Wydarzenia 

 Malta została zaatakowana, po raz pierwszy, przez Rzymian.